Hog Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Hog Island (Alaska)
 Hog Island (Alabama)
 Hog Island (Arizona)
 Hog Island (Arkansas)
 Hog Island (Connecticut)
 Hog Island (Charlotte County, Florida)
 Hog Island (Collier County, Florida)
 Hog Island (Hernando County, Florida)
 Hog Island (Holmes County, Florida)
 Hog Island (Indian River County, Florida)
 Hog Island (Levy County, Florida)
 Hog Island (Putnam County, Florida)
 Hog Island (Chatham County, Georgia)
 Hog Island (Ware County, Georgia)
 Hog Island (Cassia County, Idaho)
 Hog Island (Nez Perce County, Idaho)
 Hog Island (Muscatine County, Iowa)
 Hog Island (Marin County, Kalifornien)
 Hog Island (Orange County, Kalifornien)
 Hog Island (San Joaquin County, Kalifornien)
 Hog Island (Sonoma County, Kalifornien)
 Hog Island (Bossier Parish, Louisiana)
 Hog Island (Cameron Parish, Louisiana)
 Hog Island (Iberia Parish, Louisiana)
 Hog Island (St. Tammany Parish, Louisiana)
 Hog Island (Union Parish, Louisiana)
 Hog Island (Hancock County, Maine)
 Hog Island (Knox County, Maine)
 Hog Island (Lincoln County, Maine)
 Hog Island (Penobscot County, Maine)
 Hog Island (Piscataquis County, Maine)
 Hog Island (Somerset County, Maine)
 Hog Island (Washington County, Maine)
 Hog Island (Charles County, Maryland)
 Hog Island (Dorchester County, Maryland)
 Hog Island (Queen Anne's County, Maryland)
 Hog Island (Worcester County, Maryland)
 Hog Island (Massachusetts)
 Hog Island (Charlevoix County, Michigan)
 Hog Island (Chippewa County, Michigan)
 Hog Island (Keweenaw County, Michigan)
 Hog Island (Minnesota)
 Hog Island (Mississippi)
 Hog Island (Nebraska)
 Hog Island (New Hampshire)
 Hog Island (Bronx County, New York)
 Hog Island (Cayuga County, New York)
 Hog Island (Nassau County, New York), nur von ca. 1863 bis 1902 existierend
 Hog Island (Wayne County, New York)
 Hog Island (Carteret County, North Carolina)
 Hog Island (Craven County, North Carolina)
 Hog Island (Currituck County, North Carolina)
 Hog Island (Dare County, North Carolina)
 Hog Island (Hyde County, North Carolina)
 Hog Island (Clackamas County, Oregon)
 Hog Island (Klamath County, Oregon)
 Hog Island (Pennsylvania)
 Hog Island (Rhode Island)
 Hog Island (Beaufort County, South Carolina)
 Hog Island (Charleston County, South Carolina)
 Hog Island (Jasper County, South Carolina)
 Hog Island (Harris County, Texas)
 Hog Island (Jefferson County, Texas)
 Hog Island (Matagorda County, Texas)
 Hog Island (Nueces County, Texas)
 Hog Island (Utah)
 Hog Island (Vermont)
 Hog Island (Fairfax County, Virginia)
 Hog Island (Gloucester County, Virginia)
 Hog Island (Northampton County, Virginia)
 Hog Island (Northumberland County, Virginia)
 Hog Island (Surry County, Virginia)
 Hog Island (Dane County, Wisconsin)
 Hog Island (Door County, Wisconsin)
 Hog Island (Douglas County, Wisconsin)
 Hog Island (Juneau County, Wisconsin)

in Australien:
 Hog Island (Tasmanien)

in Kanada:
 Hog Island (North Channel)
 Hog Island (Ottawa River)

Siehe auch:
 Hog Islands